Рибера-Баха — топоним:
 Рибера-Баха — комарка в Испании (Валенсия);
 Рибера-Баха — муниципалитет (коммуна) в Испании (Страна Басков);
 Рибера-Баха-дель-Хениль — комарка в Испании (Гранада);
 Рибера-Баха-дель-Эбро — комарка в Испании (Арагон);

См. также 
 Рибера — значения.